Kempner – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas

Osoby o tym nazwisku:
 Aubrey Kempner – brytyjski matematyk
 Patty Kempner – amerykańska pływaczka
 Robert Kempner – niemiecki prawnik 
 Salomea Kempner – polska lekarka i psychoanalityczka
 Stanisław Aleksander Kempner (1857-1924) – polski ekonomista i dziennikarz
 Stanisław Kempner (1887-1964) – polski dziennikarz